Лук'я́нченко — українське прізвище. Похідить від імені Лук'ян.

Відомі носії 

 Лук'янченко Вадим Ігорович (* 1955)
 Лук'янченко Володимир Валерійович (1964—2014) — лейтенант медичної служби Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Лук'янченко Людмила ( 18 листопада) — українська журналістка, редакторка, авторка і ведуча мистецьких програм Радіо «Культура»: «Вимір мистецтва», «Гранослов», «Сторінки української історії»
 Лук'янченко Микола Іванович (* 1953) — український науковець, директор інституту фізичної культури і здоров'я Дрогобицького педагогічного університету.
 Лук'янченко Надія Костянтинівна (1939—2004)
 Лук'янченко Олександр Вікторович (* 1980) — в дійсності Роман Вікторович Лягін (згідно власній заяві, в 2006 році змінів ім'я та прізвище); проросійський сепаратист, голова самопризначеної ЦВК на незаконному «референдумі» в Донецьку.
 Лук'янченко Олександр Олексійович (* 1947) — український політик, міський голова Донецька (з 2002 року).
 Лук'янченко Раїса Петрівна (* 1941)
 Лук'янченко Станіслав Олександрович (1928—2001)

Див. також 
 Лук'яненко
 Лук'янець
 Лука

Прізвища на -енко